Čerkaske () je jméno dvou sídel městského typu na Ukrajině:

Čerkaske – sídlo městského typu v Dněpropetrovské oblasti
Čerkaske – sídlo městského typu v Doněcké oblasti

 Čerkaske je též dřívější jméno (do roku 1956) města Zymohirja v Luhanské oblasti

viz též
 Čerkaskoje